Dans les cordes (Against the ropes) est un film de Charles S. Dutton, sorti en 2004.
 Dans les cordes est un film de Magaly Richard-Serrano avec Bruno Putzulu, Jean-Pierre Kalfon, Maria de Medeiros, sorti en 2007.
 Dans les cordes (On the Ropes) est une bande dessinée de Dan Burr et James Vance publiée en 2013